Askepot har flere betydninger:

 Askepot – et eventyr
 film
 Askepot (film fra 1950) – Walt Disneys filmatisering (tegnefilm)
 Askepot 2: Drømmen bliver til virkelighed – Walt Disneys opfølger fra 2002
 Askepot 3: Tiden skrues tilbage – opfølgeren til Askepot 2, og dermed den tredje i rækken
 Askepot (film fra 1914) – amerikansk stumfilm fra 1914 af James Kirkwood Sr.
 Askepot (film fra 1917) – dansk stumfilm fra 1917 instrueret af Lau Lauritzen Sr.
 Askepot (film fra 1947) – sovjetisk film fra 1947 af Nadesjda Kosjeverova og Michail Sjapiro
 andet
 Askepot (sang) – Shu-bi-dua-sang fra 1982